Onderdistrict in Indonesië
 Jabung (Lampung Timur), een onderdistrict van het regentschap Lampung Timur in de provincie Lampung
 Jabung (Malang), een onderdistrict van het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Jabung (Jabung, Lampung Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Jabung (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Jabung (Plupuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Jabung (Jabung, Malang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Jabung (Laren), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Jabung (Mlarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Jabung (Panekan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Jabung (Talun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java